Ljachowitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Ljudmyla Ljachowitsch (* 1989), weißrussische, ehemalige ukrainische Langstreckenläuferin
 Sjarhej Ljachowitsch (* 1976), weißrussischer, ehemaliger Schwergewichtsboxer